Гу́став Ро́зе (; ) — немецкий учёный-минералог и геолог. 

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1860), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1829), иностранный член Лондонского королевского общества (1866).

Биография 
Сын Валентина Розе-младшего, химика и фармацевта.

В 1815 году служил в прусской армии, участвовал в наполеоновских войнах.

Учился в Берлинском университете.

Был профессором минералогии в Берлинском университете, а с 1856 года также директором минералогического музея.

В 1829 году сопровождал Александра Ф. Гумбольдта в его путешествии по Сибири.

В 1850 году совершил вместе с Митчерлихом путешествие с геологической целью на Везувий, Этну и Липарские острова.

В 1852 году исследовал потухшие вулканы южной Франции.

С 1856 году занимался геологическими исследованием Исполиновых гор.

В области минералогии Розе установил кристаллохимическую систему минералов и производил исследования связи между формой кристаллов и электрической поляризацией, гетероморфизма углекислого кальция, зависимости формы кристаллов от обстоятельств, сопровождающих их образование, открыто месторождение лиственита в Берёзовском и др.

Семья 
Брат химика Генриха Розе. 

Сыновья:
  (1829–1916) — немецкий антиковед.
 Эдмунд Розе (1836—1914) — немецкий хирург.

Библиография 
Автор научных публикаций, многие из них были переведены на русский язык.

Основные работы:
 «Elemente der Kristallographie» (Берлин, 1833; 3 изд., 1873; т. 2, 1876; т. 3, 1887),
 «Über das Kristallisationssystem des Quarzes» (Б., 1846),
 «Das Kristallochemische Mineralsystem» (Лейпциг, 1852),
 «Beschreibung und Einteilung der Meteoriten» (Б., 1864),
 «Über die Kristallisation der Diamanten» (Б., 1876).

Кроме того, Розе написал минералогически-геогностический отдел в: «Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meer» (с Гумбольдтом и Эренбергом, Берлин, 1837—1842).

Вместе с Бейрихом, Ротом и Рунге Розе издал «Geologische Karte von dem niederschlesischen Gebirge etc.» (Берлин, 1861—1863).

Память 
В честь Густава Розе были названы два минерала:
 розелит (1824)
 бета-розелит (1955)

Примечания

Литература 
 
 Pabst A. Rose Gustav // Dictionary of scientific biography. Vol. 11. NY: Charles Scribner’s Sons, 1975. P. 539—540.

Ссылки 
 Биография и библиография 

Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Берлинского университета
Минералоги Германии
Геологи Германии
Музейные работники Германии
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Александр Гумбольдт
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Похороненные в Берлине
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук